Брендон () — английская фамилия и имя.

Известные носители 
 Брендон, Николас (род. 1971) — американский актёр.
 Брэндон Райлли — американский музыкант.

Выдуманные персонажи 
 Брендон Уолш — выдуманный персонаж телесериала «Беверли-Хиллз, 90210».

См. также